Melodica é o oitavo álbum (o sétimo de estúdio) do guitarrista estadunidense Neil Zaza. Foi lançado em 2004.

Faixas

On With The Show
This Time
All My Life...
As I Go Before You
Melodica
Breadstick
Ship of Dreams
Flow
I Can See Miracles
Across the Sands
Rena
Very Important Cat Things
Everything About You
Forgot to Make Her Mine
Goodbye

Personnel

Neil Zaza - Guitarra
Mark Leach - Hammond B-3 Organ
Timothy M. Bradford - Teclados
Doug Johns - Baixo
Raymond J. Liptak - Baixo
Bill Cioce - baterias

Álbuns de 2004
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza